Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Indianapolis 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Katerina Maleeva che ha battuto in finale Audra Keller 7–6, 6–2.

Teste di serie 

 Katerina Maleeva (campionessa)
 Julie Halard (secondo turno)
 Gigi Fernández (primo turno)
 Radka Zrubáková (semifinali)

 Yayuk Basuki (primo turno)
 Patricia Hy (primo turno)
 Patty Fendick (primo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Indianapolis 1991